Getinge steht für
 die Ortschaft Getinge in der südschwedischen Provinz Hallands län
 den weltweit operierenden Hersteller von Medizintechnik Getinge AB.